Площадь Декабри́стов — название площадей в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, присвоенное в память о декабристах.

Белоруссия 
 Площадь Декабристов — площадь в Гродно.

Россия 
 Площадь Декабристов — площадь в Астрахани.
 Площадь Декабристов — площадь в Иркутске.
 Площадь Декабристов — площадь в городе Чите.
 Площадь Декабристов — прежнее (1923—2008) название Сенатской площади в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Площадь Декабристов — площадь в Житомире.

См. также 
 Декабристы (значения)
 Мост Декабристов
 Остров Декабристов (значения)
 Переулок Декабристов
 Проезд Декабристов
 Проспект Декабристов
 Улица Декабристов